

Anno 
 763 o 763 a.C.

Codici 
 763 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di King City, nella regione canadese dell'Ontario

Matematica 
763 – numero